Az ISO 15919 egy 2001-ben elkészült nemzetközi szabvány, amely a dévanágari, és egyéb bráhmi eredetű írásrendszerek latin írásrendszerre történő átírását rögzíti. A szabvány kialakítását  a bráhmi típusú írásoknak a romanizált latin betűknél jóval nagyobb   magánhangzó- és mássalhangzó-készlete  indokolja. Bár a rendszert 157 ország nemzeti szabványügyi intézménye elfogadta, az ENSZ szakértői csoportja megállapította, hogy nincs bizonyíték sem az indiai, sem a nemzetközi térképészeti termékek esetében felhasználásukra. Ennek ellenére a különböző nemzeti wikipédiák átírásukban gyakran feltüntetik a IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration) átírási sémával párhuzamosan.

Összehasonlítás az IPA és IAST karakterekkel

Magánhangzók

A hagyományos latin írásmódtól eltérő magánhangzók:

Mássalhangzók

Jegyzetek

Források

ISO-szabványok
Írás